Двинский — фамилия. Известные носители:

 Двинский, Борис Александрович (1894—1973) — советский государственный деятель.
 Двинский, Владимир Эммануилович (1940—2019) — кинорежиссёр.
 Двинский, Михаил Иосифович (1923—2015) — русский поэт и переводчик.
 Двинский, Эммануил Яковлевич (писательский псевдоним — А. Володин; 1910—1985) — советский журналист, кинорежиссёр и сценарист; москвовед.

См. также 
 Двина
 Двинский переулок (Санкт-Петербург)